SA-12 steht für:
 S-300W, NATO-Code des mobilen, allwetterfähigen Langstrecken-Boden-Luft-Lenkwaffensystems
 , ISO-3166-2-Code der saudi-arabischen Provinz

SA12